Моисиу или Мойсиу  — румынское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мойсиу, Альфред (род. 1929) — президент Албании с 24 июля 2002 по июль 2007.
 Моисиу, Иоанн Григорьевич (в монашестве Иннокентий; 1833—1894) — епископ Румынской православной церкви, управляющий Романской епархией (1881—1894)